Der CECAFA Cup 2015, offiziell CECAFA Senior Challenge Cup 2015, war die 38. Ausgabe des Fußballwettbewerbs für ost- und zentralafrikanische Nationalmannschaften. Sie wurde vom 21. November bis zum 5. Dezember 2015 in Äthiopien ausgetragen. Elf Mitgliedsverbände des Council for East and Central Africa Football Associations sowie eine eingeladene Mannschaft aus dem Council of Southern Africa Football Associations nahmen am Turnier teil.

Spielmodus 
Die zwölf teilnehmenden Länder spielten in drei Gruppen mit je vier Teams. Die Gruppensieger und -zweiten sowie die zwei besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Viertelfinale. Die Sieger spielten im Halbfinale um den Einzug ins Finale. Die Verlierer der Halbfinals spielten um Platz drei.

Spielorte

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Rangliste der Gruppendritten 

|}

Finalrunde

Spielplan 

1 Sieg nach Verlängerung
2 Sieg im Elfmeterschießen

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz Drei 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Das Turnier auf www.rsssf.com

2015
Fußballveranstaltung 2015
Fußball (Äthiopien)
Sportveranstaltung in Addis Abeba
Amhara
Sidama (Region)